

Pessoas 
 Glicério (imperador) — imperador da Roma Antiga
 Francisco Glicério de Cerqueira Leite (1846-1916) - político brasileiro

Geografia 
 Glicério (São Paulo) — município do estado de São Paulo
 Glicério (Macaé) — distrito de Macaé, estado de São Paulo
 Glicério (bairro de São Paulo) — bairro de São Paulo

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos